Daleville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Daleville (Alabama)
 Daleville (Arkansas)
 Daleville (Indiana)
 Daleville (Mississippi)
 Daleville (Pennsylvania)
 Daleville (Virginia)